Эль-Пон-де-Арментера ()  —  муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Камп. Занимает площадь 27,79 км². Население — 597 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 110 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento del Port d'Armentera
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa del Port d'Armentera en Google Maps

Муниципалитеты Таррагоны